Auxkallen ist der Name mehrerer ostpreußischer Orte im heutigen Polen bzw. Russland:
 Auxkallen, Kreis Darkehmen, 1938–1946: Roßkamp, Kreis Angerapp: untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Auxkallen, 1938–1945 Bergerode, Kreis Goldap, seit 1945: Wysoki Garb, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Auxkallen, Ksp. Georgenburg, 1938–1946 Ringelau, Kreis Insterburg: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Auxkallen, Ksp. Obehlischken (Schulzenhof), Kreis Insterburg: historischer Name von Friedensfelde, einem untergegangenen Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Auxkallen, Ksp. Pelleningken (Strigengrund), 1938–1946 Hoheninster, Kreis Insterburg, seit 1946: Jasnopolskoje, Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Auxkallen, 1936–1946 Ackerhof, Kreis Labiau: untergegangener Ort im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Auxkallen, historischer Name von Augskallen, 1938–1946 Güldenflur, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit: seit 1946: Kalatschejewo, Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland